Die Liste der Schweizer Meister im Mountainbike führt die Sieger der Wettkämpfe um die Schweizer Meisterschaften im Mountainbike auf.

Siegerliste Männer

Cross Country 
Von 1988 bis 1993 wurde die Schweizermeisterschaft in einer Renn-Serie gefahren. Der Rangpunkte-Beste wurde Schweizer Meister ohne Trikot.

Marathon

Downhill

Fourcross

Siegerliste Frauen

Cross Country 
Von 1988 bis 1993 wurde die Schweizermeisterschaft in einer Renn-Serie gefahren. Die Rangpunkte-Beste wurde Schweizer Meisterin ohne Trikot.

Marathon

Downhill

Fourcross

Weblinks 
 Schweizermeisterschaften MTB Cross Country
 Schweizermeisterschaften MTB Marathon
 Schweizermeisterschaften MTB Downhill
 Schweizermeisterschaften MTB Fourcross
 Schweizermeisterschaften MTB Eliminator

Einzelnachweise 

Schweiz
Radsport (Schweiz)
Mountainbike
Mountainbike-Meisterschaften, Schweiz